Az 1973-as Formula–1-es szezon volt a 24. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1973. január 28-ától október 7-éig tartott.
Jackie Stewart az előző évi gyengébb szereplés után ismét világbajnok lett. Az utolsó Egyesült Államokbeli versenye lett volna a 100. futama, de mivel csapattársa, François Cevert Amerikában halálos balesetet szenvedett, úgy döntött, hogy nem futja le a jubileumi versenyt. A csapatgyőzelmet ismét a Lotus szerezte meg, a Tyrrell elvesztette eddigi vezető szerepét és már nem tudott a későbbiekben megerősödni.

A szezon menete

A Firestone abroncsgyártó cég 1972 végén bejelentette, hogy fokozatosan kivonul a Formula–1 versenyekről. 1972-ben még kétmillió dollárt fordított a gyár a gumik fejlesztésére, ebben az évben ezt az összeget lecsökkentették egymillióra. 1973-ban a Firestone csak a BRM, a Surtees és a Williams csapatot látta el gumival.

Az év meghozta a versenyzők első egységes lázadását, követelték a zolderi verseny szervezőitől a biztonság növelésére vonatkozó változtatások végrehajtását, különben nem állnak rajthoz. A zolderi pálya aszfaltja olyan rossz állapotban volt, hogy menet közben a kocsik darabokat téptek ki és szórtak szét. Egy évvel korában az igen tehetséges osztrák Helmut Marko egy az előtte haladó autó által feldobott kő miatt vesztette el egyik szemét, ennek emléke még erősen élt a többi versenyzőben is. A csapatvezetőket ez nem érdekelte igazán, a szerződések felbontásával fenyegetőzve rábírták a pilótákat elveik feladására. Mégis eredményt értek el, mert világossá vált, hogy baj van a pályák biztonságával, és a versenyzőknek egységesen kell fellépniük saját érdekeikben.

Nagydíjak

Futamok

A bajnokság végeredménye

Versenyzők 
Pontozás:

Konstruktőrök

További információk 
 Az 1973-as szezonról a formula1.com honlapon

 
1973